Die Schwedische Badminton-Mannschaftsmeisterschaften werden seit 1945 ausgetragen.

Die Titelträger

Weblinks 
Badminton Europe

Mannschaft
Erstveranstaltung 1945
Liste (Badminton)
Badminton Mannschaften